Сергей Бабкин: Бабкин, Сергей Николаевич (род. 1978) — украинский певец, участник группы «5’nizza», актёр.
 Бабкин, Сергей Сергеевич (род. 2002) — российский футболист.